

Geografia 
 Tanner – census-designated place della Contea di King, Washington (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Adam Tanner (in latino Tannerus) – gesuita e professore austriaco
 Adam Tanner – ex calciatore inglese
 Alain Tanner – regista svizzero
 Albert Hermann Traber - imprenditore svizzero
 Antwon Tanner – attore statunitense
 Craig Tanner – calciatore inglese
 David Tanner – ex ciclista su strada australiano
 Drew Ray Tanner – attore canadese
 Elaine Tanner – ex nuotatrice canadese
 Evan Tanner – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Haydn Tanner – rugbista a 15 britannico
 Iris Tanner – nuotatrice britannica
 Johannes Tanner (1594-1665) - politico svizzero
 Johannes Tanner (1627-prima del 1671) - politico svizzero
 John Tanner – scrittore, guida e cacciatore statunitense
 John S. Tanner – politico statunitense
 Joseph Richard Tanner – astronauta statunitense
 Joy Tanner – attrice statunitense
 Klaudia Tanner – politica austriaca
 Laurenz Tanner (1631-1701) - politico svizzero
 Lauri Tanner – ginnasta e calciatore finlandese
 Roland Tanner – bobbista svizzero
 Roscoe Tanner – ex tennista statunitense
 Scott Tanner – attore pornografico statunitense
 Susan Jane Tanner – attrice britannica
 Troy Tanner – allenatore di pallavolo, ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley statunitense
 Väinö Tanner – politico finlandese
 Valentin Tanner – giocatore di curling svizzero
 William Tanner Vollmann – scrittore, giornalista e saggista statunitense

Informatica 
 Tanner – microprocessore

Storia 
 Affare Tanner - crisi politico-religiosa del XVI secolo fra i cantoni svizzeri di Appenzello Interno e Appenzello Esterno

Altro 
 13668 Tanner – asteroide
 I fratelli Tanner – romanzo di Robert Walser
 L'anarchico Tanner (Der schwarze Tanner) – film del 1985 diretto da Xavier Koller
 Scala di Tanner o fase di Tanner – scala di sviluppo fisico nei bambini, adolescenti e adulti
 Tanner – nome colloquiale del sixpence, la moneta britannica da sei penny